Hyde County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Hyde County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Hyde County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota